Ниту Сингх Капур (, ; настоящее имя — Сония Сингх; род. 8 июля 1958) — индийская киноактриса. Начала сниматься в кино с восьми лет и приняла участие в порядка 60 фильмов.

Биография 
Родилась в семье сикхов Даршана Сингха и Раджи Каур. В детстве посещала танцевальную школу Виджаянтималы, которая и пригласила её сняться в кино. 22 января 1980 года в возрасте 21 года вышла замуж за актёра Риши Капура, с которым она встречалась с 14 лет. Имеет двоих детей: дочь — Ридхиму (род. 15.09.1980) и сына — Ранбира (род. 28.09.1982), который тоже стал актёром.

Кинокарьера 
Впервые появилась на экранах в фильме  в эпизодической роли сводной сестры героя . А следующий фильм Do Kaliyan, индийская адаптация «Ловушки для родителей» принёс ей успех и дал надежду на карьеру актрисы. В этом фильме, под псевдонимом Бэби Сония, она исполнила двойную роль сестёр-близнецов, пытающихся помирить родителей, которых играли  и . Интересно, что с Малой Сингхой они вновь встретились на съёмочной площадке, когда спустя пять лет Ниту впервые получила главную роль в фильме Rikshawala. Однако в прокате он успешным не был. Но уже следующий фильм , в котором Ниту сыграла эпизодическую роль, удостоился звания хита, и её танцевальный номер привлёк внимание публики, что позволило вернуться к главным ролям. Её партнёрами по фильмам были ведущие актёры того времени, в том числе её будущий муж Риши Капур, вместе с которым она появилась в 11 фильмах. Наиболее успешными в её фильмографии стали , , «Амар, Акбар, Антони», . В 1980 была номинирована на Filmfare Award за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Черный камень».

Ниту оставила кинобизнес на пике карьеры. Многие связывали это с тем, что Капуры запрещали женщинам из своей семьи сниматься в кино. Однако Ниту утверждала, что это был её собственный выбор. По её словам она работала начиная с пяти лет и после замужества решила отдохнуть и посвятить время детям. Через 26 лет она вернулась в кинематограф, сыграв небольшую роль в «Любовь вчера и сегодня», а затем ещё в нескольких фильмах.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Дети-актёры Индии
Ниту